Magleby Sogn henviser til flere artikler:
 Magleby Sogn (Slagelse Kommune) – et sogn i Slagelse Kommune (tidligere Skælskør Kommune) og i Skælskør Provsti
 Magleby Sogn (Vordingborg Kommune) – et sogn i Vordingborg Kommune (tidligere Møn Kommune) og i Stege-Vordingborg Provsti
 Magleby Stevns Sogn – et sogn i Stevns Kommune og i Tryggevælde Provsti (Roskilde Stift)
 Magleby Sogn (Langeland) – et sogn i Langeland Kommune (tidligere Sydlangeland Kommune) og i Langeland-Ærø Provsti (tidligere Langelands Provsti)